Alfie Hewett era il campione in carica e si è riconfermato tale, battendo in finale Shingo Kunieda con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Shingo Kunieda (finale)

  Gustavo Fernández (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2021